Blöden ist der Name folgender Orte im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg:
 Blöden (Kißlegg), ein Ortsteil der Gemeinde Kißlegg
 Blöden (Vogt), ein Ortsteil der Gemeinde Vogt